Macromesus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1848. Macromesus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Macromesus